Альдеавьеха-де-Тормес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 109 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки